Kuta – miasto w Indonezji
 Kuta – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Kuta – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Kuta – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Kuta – starożytne miasto w Mezopotamii
 Dominik Kuta – polski muzyk